

Населені пункти та їхні частини

 Чорна — гміна в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Чорна — гміна в Ланьцутському повіті Підкарпатського воєводства
 Чорна — гміна в Бещадському повіті Підкарпатського воєводства
 Чарна — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Чарна — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Чарна — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Чорна (Чарна) — село в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Чарна — село в гміні Воломін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Чарна — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Чарна — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Чарна — село в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Чарна — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Чарна — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Чарна — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Чарна — частина села Блендова-Тичинська в гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Чарна — частина села Люблиця в гміні Колачице Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Чарна — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки